Berto est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Andre Berto (1983-), boxeur américain ;
 Giuseppe Berto (1914-1978), écrivain italien ;
 Jo Berto (1907-1978), lithographe et imprimeur français ;
 Juliet Berto (1947-1990), metteur en scène et réalisatrice française ;
 Marie Berto (1960-), actrice, scénariste et réalisatrice française ;
 Michel Berto (1939-1996), acteur français ;
 Victor-Alain Berto (1900-1968), dit l’abbé Berto, prêtre traditionaliste français.

Pseudonyme 

 Al Berto, nom de plume de Alberto Raposo Pidwell (1948-1997), poète portugais.